Vila Boa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vila Boa (kommun), Goiás,

Portugal 

 Vila Boa (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Vila Boa (freguesia i Portugal, Bragança), Mirandela, 
 Vila Boa (freguesia i Portugal, Guarda), Sabugal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar